Snelle veerdiensten. In Nederland:
 RET Fast Ferry, Rotterdam
 Waterbus Rotterdam-Drechtsteden
 Fast Flying Ferry, Noordzeekanaal
Techniek
 Draagvleugelboot
 Hovercraft